Le Torpedo Nijni Novgorod (en russe : ) est un club de hockey sur glace de Nijni Novgorod en Russie. Il évolue dans la KHL.

Historique 
Le club est créé en 1947, sous le nom de Torpedo Gorki. En 1991, il est renommé Torpedo Nijni Novgorod, la ville ayant repris son ancien nom. En 2008, il intègre une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey.

Palmarès 
 Vyschaïa Liga : 2003, 2007.

Saisons après saisons 
''Note : PJ : parties jouées, V : victoires, VP: victoires en prolongation, VF: victoires en fusillade, D : défaites, N : matchs nuls, DP : défaite en prolongation, DTF : défaite en fusillade, Pts : Points, BP : buts pour, BC : buts contre.

Saisons en KHL 

| 2008-2009 || 56|| 24|| 2|| 2|| 24|| 1|| 3|| 162|| 162|| 84|| align="left"| 11/24 || align="left"| Metallourg Magnitogorsk 0-3 (huitième de finale)
|-
| 2009-2010 || 56|| 22|| 1|| 1|| 27|| 1|| 4|| 154|| 163|| 75|| align="left"| 15/24 || align="left"|Non qualifié
|-
| 2010-2011 || 54|| 18 ||5 ||3 ||25 ||2 ||1 ||144 ||151 || 73 || align="left"| 17/23 || align="left"|Non qualifié
|-
| 2011-2012 || 54|| 24|| 0|| 6|| 17|| 5|| 2|| 157|| 132|| 91|| align="left"| 7/23 || align="left"| Dinamo Riga 4-3 (huitième de finale) OHK Dinamo 4-2 (quart de finale)
|-
| 2012-2013 || 52|| 19|| 0|| 2|| 23|| 4|| 4|| 142|| 146|| 69|| align="left"| 20/26 || align="left"|Non qualifié
|-
| 2013-2014 || 54|| 25|| 2|| 5|| 17|| 2|| 3||153 ||121 || 94|| align="left"| 9/28 || align="left"| Salavat Ioulaïev Oufa 3-4 (huitième de finale)
|-
| 2014-2015 || 60|| 22|| 1|| 7|| 22|| 3|| 5||153 ||144 || 90|| align="left"| 12/28 || align="left"| SKA Saint-Pétersbourg 1-4 (huitième de finale)
|-
| 2015-2016 || 60|| 23|| 4|| 6|| 16|| 4|| 7|| 163|| 137|| 100|| align="left"| 11/28 || align="left"|  Jokerit 4-2 (huitième de finale) HK CSKA Moscou 1-4 (quart de finale)
|-
| 2016-2017 || 60|| 27|| 3|| 5|| 18|| 4|| 3|| 145|| 124|| 104|| align="left"| 9/29 || align="left"|  HK Dinamo Moscou 1-4 (quart de finale)
|-
| 2017-2018 || 56|| 23|| 4|| 2|| 19|| 2|| 6|| 116|| 127|| 89|| align="left"| 11/27 || align="left"| Lokomotiv Iaroslavl 0-4 (quart de finale)
|-
| 2018-2019 || 62|| 20|| 5|| 2|| 25|| 7|| 3|| 176|| 193|| 64|| align="left"| 14/25 || align="left"|  Barys 3-4 (huitième de finale)
|-
| 2019-2020 || 62|| 22|| 5|| 2|| 27|| 3|| 3|| 165|| 167|| 64|| align="left"| 15/24 || align="left"|  HK CSKA Moscou 0-4 (quart de finale)
|-
| 2020-2021 || 60|| 22|| 3|| 4|| 22|| 7|| 2|| 170|| 168|| 67|| align="left"| 14/23 || align="left"|  Ak Bars Kazan 0-4 (huitième de finale)
|-
| 2021-2022 || 47|| 20|| 1|| 0|| 19|| 4|| 3|| 117|| 113|| 49|| align="left"| 16/24 || align="left"| Non qualifié

Joueurs

Effectif actuel 
Entraîneur : Igor Larionov.

Références

Lien externe 
 Site officiel

Torpedo Nizhniy Novgorod
Équipe de la ligue continentale de hockey
Club sportif à Nijni Novgorod
Club sportif fondé en 1947